

Населені пункти та їхні частини
 Поточек — село в гміні М'єндзилесе Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Поточек — село в гміні Єжманова Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Поточек — село в гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Поточек — село в гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Поточек — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Поточек — частина села Росцишув у гміні Пешице Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Поточек — частина села Стришув у гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Поточек — частина села Чулув у гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Поточек — частина села Вільковіце в гміні Вільковіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Поточек — лісова осада в гміні Кемпіце Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки